Chiwetel Ejiofor (né en 1977), acteur britannique ;
 Eric Ejiofor (né en 1979), footballeur nigérian.